Altavila — família real italiana

Comunas italianas 
 Altavilla Irpina — da Campânia
 Altavilla Monferrato — do Piemonte
 Altavilla Vicentina — do Vêneto
 Altavilla Silentina — da Campânia
 Altavilla Milicia — da Sicília

Ver também
 Hauteville (Friburgo)

Desambiguações de topônimos